Il singolare del Commonwealth Bank Tennis Classic 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Shi-Ting Wang era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro María Vento-Kabchi.

Dominique Van Roost ha battuto in finale 6–1, 6–3  Lenka Němečková.

Teste di serie

  Dominique Van Roost (campionessa)
  Henrieta Nagyová (secondo turno)
  Tamarine Tanasugarn (secondo turno)
  Shi-Ting Wang (primo turno)

 Yuka Yoshida (secondo turno) 
 Sarah Pitkowski (quarti di finale) 
 Rachel McQuillan (semifinali) 
 Adriana Gerši (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Commonwealth Bank Tennis Classic 1997